Sinistra Repubblicana – ex movimento politico italiano
Sinistra Repubblicana (Izquierda Republicana) – partito politico spagnolo